Scott Humphries e Mark Merklein eram os atuais campeões, mas perderam na final por 6–2, 6–4 contra Todd Perry e Thomas Shimada.

Cabeças de chave

  Gastón Etlis /  André Sá (Primeira rodada)
  Scott Humphries /  Mark Merklein (Finalistas)
  Nathan Healey /  Jordan Kerr (Primeira rodada)
  Martín García /  Graydon Oliver (Semifinalistas)

Chave

Ligações externas
 Chave do Brasil Open de 2003

D